De Bus (Schijndel), een buurtschap in Meierijstad, Noord-Brabant nabij Schijndel
De Bus (Sint-Michielsgestel), een buurtschap in Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant
De Bus (Sint-Oedenrode), een buurtschap in Meierijstad, Noord-Brabant nabij Sint-Oedenrode
De Bus (televisieprogramma), een tv-programma van SBS6 en VT4